Distretto di Cantagalo, distretto di São Tomé e Príncipe 
Cantagalo, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
Cantagalo, comune brasiliano dello Stato del Paraná
Cantagalo, comune brasiliano dello Stato di Rio de Janeiro

Pagine correlate
 Cantagallo